Ferring steht für:

 Ferring, Schweizer Pharmaunternehmen
 Ferring (Dänemark), Ort in Dänemark
 Ferring (Vereinigtes Königreich), Ort im Süden Englands
 Ferring Sø, See in Dänemark
 Ferring Sogn, Sogn in Dänemark
 Fering, auch Ferring, nordfriesischer Dialekt

Ferring ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Ferring (1910 – 2000), deutscher Diplomat